Сент-Женев'є́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північ від Парижа, 70 км на південь від Ам'єна, 18 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1091 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2855,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Женев'єв на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Женев'єв на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Женев'єв на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза